Cooter – città della Contea di Pemiscot, Missouri (Stati Uniti d'America)
 Cooter – primo nome degli Autopilot Off, gruppo musicale statunitense
 Gravidanza (in)desiderata (Cooter) – episodio della seconda stagione di 30 Rock